Ödeborg kan syfta på:

 Ödeborgs socken – en socken i Dalsland
 Ödeborgs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1966
 Ödeborgs församling – en tidiger församling i Karlstads stift –2010
 Ödeborgs kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Färgelanda församling i Karlstads stift
 Ödeborg – en tätort i Färgelanda kommun i Dalsland
 Ödeborgs distrikt – ett distrikt i Färgelanda kommun och Västra Götalands län
 Ödeborg (naturreservat) – ett naturreservat i Bräcke kommun
 Ödeborgs Bruk – ett tidigare bruk i Ödeborg